Der Circus Restaurant GO ist ein Schweizer Zirkus der Familie Dominik Gasser mit Sitz in Gelterkinden.

Geschichte 

Der Circus Gasser-Olympia ging aus einer der fünf grossen Zirkusdynastien der Schweiz hervor: der Gasser Dynastie. Heinrich Gasser, geboren 1880, begeisterte das Publikum als Akrobat in ganz Europa. Sein Sohn Dominik Gasser trat als Seiltänzer und Akrobat am Mast noch unter freiem Himmel in der Arena auf. 1949 wurde das erste Zelt angeschafft und man reist seither unter dem Namen Circus Olympia. Dessen Sohn Dominik Gasser übernahm das Unternehmen 1974, welches wiederum von seinem Sohn Dominik Gasser jr., geboren 1953, übernommen wurde und bis heute geleitet wird.

1990 wurde der Innenraum des Zeltes zu einem Restaurant umgestaltet, welches zu jeder Vorstellung Speis und Trank anbietet. 
2009 wurde der Name Circus Gasser-Olympia zu Circus Restaurant GO geändert.
Gereist wird jeweils von Mai bis September, gefolgt vom Weihnachtscircus von November bis Januar. Im Sommer werden ca. 40 Städte in der ganzen Schweiz besucht, im Winter findet der traditionelle Weihnachtscircus in Aesch BL und Solothurn statt. 
Die Programmgestaltung orientiert sich stark am klassischen Zirkus mit Artisten am Boden und in der Luft, Clowns und Kleintiernummern.
In der tourneefreien Zeit stehen die Zelte und Wagen in Lausen BL.

Struktur 

Zum Einsatz kommen auf der Tournee 4-Mast Chapiteaus mit 500 oder 800 Plätzen, eingerichtet mit Einzelstühlen und Tischen. Für grössere Events stehen 6-Mast und 8-Mast Chapiteaus mit Kapazitäten bis zu 2000 Personen zur Verfügung. Der Circus GO beschäftigt während der Saison ca. 45 Mitarbeiter.

Weblinks 
 Website Circus GO
 Flickr

Einzelnachweise 

Zirkusunternehmen
Unternehmen (Kanton Basel-Landschaft)
Gelterkinden